Семёновская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Липецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 69,2 км, до центра муниципального образования Леушинской — 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Никулинская, Леушинская, Ивонино.

По переписи 2002 года население — 22 человека (11 мужчин, 11 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Семёновская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района